Splendore nell'erba (Splendor in the Grass) – film del 1961 diretto da Elia Kazan
 Splendore nell'erba (Splendor in the Grass) – film per la televisione del 1981 diretto da Richard C. Sarafian
 Splendor in the Grass – album dei Pink Martini del 2009